Sanguíneo puede referirse a:

 Aquello perteneciente o relativo a la sangre, o que la contiene.
 El temperamento sanguíneo, uno de los cuatro tipos de temperamento humano propuestos por Hipócrates y Galeno.
 El color heráldico sanguíneo, poco utilizado y considerado «mancha» (stain) en la heráldica de las regiones anglófonas.